Oração
Oração (gramática)
Oração (canção de António Calvário)
Oração (canção de A Banda mais Bonita da Cidade)

Desambiguações de música